Чемпионат Москвы по футболу 1921 (весна) стал ХVI первенством (V весенним), организованным Московской футбольной лигой (МФЛ).

Турнир носил название Кубок КФС - «Коломяги».

Чемпионом во второй раз подряд стал СК «Замоскворечье».

Организация и проведение турнира 

В весеннем первенстве поступили заявки на участие от 16 клубов.

Комитет МФЛ разделил клубы на две группы:

 «Сильнейшая» группа — шесть команд класса «А» по итогам осеннего первенства. Эти команды в однокруговом турнире фактически разыгрывали звание весеннего чемпиона столицы.
 «Территориальные» группы (две группы по 5 команд с полуфинальной игрой между победителями) — все прочие клубы.

Поскольку кубок КФС-Коломяги разыгрывался для всех клубов МФЛ (то есть являлся абсолютным первенством Москвы — любой клуб из низших соревновательных уровней должен был по регламенту иметь возможность его завоевания), то победитель «сильнейшей» группы должен был встретиться в финальном матче с победителем полуфинала, сыгранного между двумя лучшими командами «территориальных» групп.

Разыгрывались также соревнования по аналогичным схемам для II (кубок ЗКС) и III (кубок «Красково») команд.

Всего на 6 соревновательных уровнях приняли участие 48 команд, представлявших 16 клубов.

На высшем уровне (I команды «сильнейшей» группы) участвовали 6 команд

 КФ «Сокольники»
 «Замоскворецкий» КС
 СК «Замоскворечье»
 ОЛЛС
 
 «Физическое воспитание»

Ход турнира («сильнейшая» группа)

Турнирная таблица

Финальный матч 
В финале турнира СК «Замоскворечье» разгромил победителя полуфинального матча - РГО «Сокол» со счетом 10:1.

Низшие уровни 

 «Территориальные» группы
 Группа 1: победитель — РГО «Сокол» (2.  3. КС «Орехово» 4. «Унион» 5. )
 Группа 2: победитель —  (2.  3.  4. «Сокольнический» КЛ 5. )
 Полуфинальный матч: РГО «Сокол» —  — 5:2

 Кубок ЗКС (II команды)
 Победитель — КФ «Сокольники» - II

 Кубок «Красково» (III команды)
 Победитель — ОЛЛС - III

Кубок Тосмена 
Во втором розыгрыше кубка между победителями весенних первенств Петрограда и Москвы — кубка Тосмена — СК «Замоскворечье» проиграл в Петрограде команде «Меркур» со счетом 3:4.

Примечания

Литература

Ссылки 
 footballfacts.ru
 cska-games.ru

Футбольные соревнования в Москве
1921 год в футболе
1921 год в России